Municípios do Brasil
 Pinhalzinho (Santa Catarina)
 Pinhalzinho (São Paulo)

Desambiguações de topônimos